Roberto de Tarento (1319 - 10 de octubre de 1364), de la Casa de Anjou, fue príncipe de Tarento (1332-1346), rey de Albania (1332-1364), príncipe de Acaya (1333-1346) y emperador titular de Constantinopla (como Roberto II, 1343/1346-1364).

Biografía 
Fue el hijo mayor sobreviviente del príncipe Felipe I de Tarento y de la emperatriz Catalina II de Valois. Sus abuelos paternos eran el rey Carlos II de Nápoles y María de Hungría. Sus abuelos maternos eran el conde Carlos de Valois y su segunda esposa, la emperatriz Catalina de Courtenay.

En 1332, como resultado de un intercambio con su tío Juan de Anjou, Roberto se convirtió en príncipe de Acaya. Debido a su juventud, la autoridad fue ejercida eficazmente por su madre Catalina de Valois hasta su muerte en 1346. En ese momento Roberto heredó el trono del Imperio latino, y fue reconocido como emperador por los estados latinos de Grecia. Su poder real, tal como era, se mantuvo sobre la base de su autoridad como príncipe de Acaya. En Nápoles, el 9 de septiembre de 1347 se casó con María de Borbón (1315-1387), la hija de Luis I de Borbón, pero el matrimonio no tuvo hijos. Cuando murió el 10 de octubre de 1364, su viuda trató de mantener el principado para ella y su hijo de su matrimonio anterior. Sin embargo, el hermano menor de Roberto Felipe II de Tarento lo sucedió como heredero legítimo. Roberto Murió en Nápoles y fue enterrado allí.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Príncipes de Tarento
Emperadores del Imperio latino
Príncipes de Acaya del siglo XIV
Condes palatinos de Cefalonia y Zacinto
Dinastía Anjou-Tarento
Monarcas albaneses
Fallecidos en Nápoles